Dony ist der Name von:

 Dony (Sänger) (* 1981), eigentlich Cornel Donici, rumänischer Sänger

Dony ist der Familienname von:

 Jean-Jacques Dony (1759–1819), belgischer Erfinder und Unternehmer

Siehe auch:
 Doni
 Donie
 Donny